Ondrej Otčenaš (né le  à Piešťany en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Whalers de Plymouth||LHO||50||5||6||11||28||1||0||0||0||0
|-
|2006-2007||MHC Martin||Extraliga||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HK 95 Panthers Považská Bystrica||1.liga slovaque||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||ŠHK 37 Piešťany||1.liga slovaque||41||18||12||30||68||8||0||2||2||2
|-
|2008-2009||SK Horácká Slavia Třebíč||1.liga tchèque||14||1||5||6||14||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||VSK Technika Brno||2.liga tchèque||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||ŠHK 37 Piešťany||1.liga slovaque||20||6||8||14||12||14||4||3||7||26
|-
|2009-2010||HKm Zvolen||Extraliga||46||5||12||17||32||5||0||2||2||2
|-
|2009-2010||HKm Detva||1.liga slovaque||2||1||4||5||4||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HKm Zvolen||Extraliga||57||10||7||17||38||7||3||0||3||4
|-
|2011-2012||HKm Zvolen||Extraliga||55||12||14||26||26||8||3||3||6||2
|-
|2012-2013||ŠHK 37 Piešťany||Extraliga||23||4||3||7||10||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Dukla Trenčín||Extraliga||27||5||5||10||14||4||0||0||0||2
|-
|2013-2014||HKm Detva||1.liga slovaque||9||3||10||13||16||-||-||-||-||-

|211||36||41||77||120||24||6||5||11||10

|74||28||34||62||100||22||4||5||9||28

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1987
Naissance à Piešťany
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur du MHC Martin
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč